Кита́єнко — українське прізвище. Може походити від слова «китайка».

Персоналії 
 Антон Китаєнко (1897-1942) — радянський діяч підпілля у роки німецько-радянської війни
 Дмитро Китаєнко (* 1940) — російський диригент

Українські прізвища